Wilmington Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Wilmington Township du comté d'Union en Arkansas.
 Wilmington Township du comté de New Hanover en Caroline du Nord.
 Wilmington Township,  du comté de Will en Illinois.
 , du comté de DeKalb en Indiana.
 Wilmington Township du comté de Wabaunsee au Kansas.
 , du comté de Houston dans le Minnesota.
 , du comté de Lawrence en Pennsylvanie.
 , du comté de Mercer en Pennsylvanie.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships